Over the Hill – film del 1917 diretto da William Parke
Over the Hill – film del 1931 diretto da Henry King
Over the Hill – film del 1992 diretto da George Miller